Dale Hoganson (né le   à North Battleford en Saskatchewan, Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il joue au poste de défenseur dans la Ligue nationale de hockey pour les Kings de Los Angeles, les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec, de même que dans l'Association mondiale de hockey pour ces mêmes Nordiques et pour les Bulls de Birmingham.

Il est repêché des Bruins d'Estevan par les Kings au deuxième tour du repêchage amateur de la LNH de 1969,  au total.

Biographie 

Il est cousin avec Paul Hoganson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970 || Kings de Los Angeles || LNH || 49 || 1 || 7 || 8 || 37 || - || - || - || - || -
|- 
| 1969-1970 || Kings de Springfield  || LAH || 19 || 2 || 5 || 7 || 43 || - || - || - || - || -
|- 
| 1970-1971 || Kings de Los Angeles || LNH || 70 || 4 || 10 || 14 || 52 || - || - || - || - || -
|- 
| 1971-1972 || Kings de Los Angeles || LNH || 10 || 1 || 2 || 3 || 14 || - || - || - || - || -
|- 
| 1971-1972 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH || 13 || 3 || 4 || 7 || 11 || - || - || - || - || -
|- 
| 1971-1972 || Canadiens de Montréal || LNH || 21 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 1972-1973 || Canadiens de Montréal || LNH || 26 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 1973-1974 || Nordiques de Québec || AMH || 62 || 8 || 33 || 41 || 27 || - || - || - || - || -
|- 
| 1974-1975 || Nordiques de Québec || AMH || 78 || 9 || 35 || 44 || 47 || 13 || 1 || 3 || 4 || 4
|- 
| 1975-1976 || Nordiques de Québec || AMH || 45 || 3 || 14 || 17 || 18 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2
|- 
| 1976-1977 || Bulls de Birmingham || AMH || 81 || 7 || 48 || 55 || 48 || - || - || - || - || -
|- 
| 1977-1978 || Bulls de Birmingham || AMH || 43 || 1 || 12 || 13 || 29 || 5 || 0 || 0 || 0 || 7
|- 
| 1978-1979 || Nordiques de Québec || AMH || 69 || 2 || 19 || 21 || 17 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1979-1980 || Nordiques de Québec || LNH || 77 || 4 || 36 || 40 || 31 || - || - || - || - || -
|- 
| 1980-1981 || Nordiques de Québec || LNH || 61 || 3 || 14 || 17 || 32 || 5 || 0 || 3 || 3 || 10
|- 
| 1981-1982 || Express de Fredericton || LAH || 19 || 2 || 4 || 6 || 18 || - || - || - || - || -
|- 
| 1981-1982 || Nordiques de Québec || LNH || 30 || 0 || 6 || 6 || 16 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2

| 378 || 30 || 161 || 191 || 186 || 27 || 2 || 6 || 8 || 15

| 343 || 13 || 77 || 90 || 186 || 11 || 0 || 3 || 3 || 12

Références 

Naissance en juillet 1949
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Bulls de Birmingham (AMH)
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur de l'Express de Fredericton
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à North Battleford